Picture of Perfect Youth — збірка уельської групи Feeder, яка була випущена 10 серпня 2004 року.

Композиції 
 Emily - 4:44 
 Living In Polaroid - 3:38 
 Opaque - 3:58 
 Power of Love - 4:46 
 Broken - 3:23
 Lose The Fear - 3:13 
 Remember the Silence - 3:50
 Tomorrow Shine - 5:04 
 Purple - 4:04
 Space Age Hero - 3:45
 Can't Stand Losing You - 3:11 
 Just A Day - 4:04
 Slowburn - 3:52 
 Elegy - 4:06
 21st Century Meltdown - 3:03
 Home For Summer - 3:24 
 Here In The Bubble - 4:25
 Forgiven - 4:41 
 Feel It Again - 3:54
 Getting To Know You Well - 3:16 
 Whooey - 3:56 
 Bullet - 2:53 
 World Asleep - 4:21 
 Rain - 3:26
 Eclipse - 2:41 
 Oxidize - 3:50
 Bad Hair Day - 2:05 
 Come Back Around - 3:26 
 Circles - 3:00 
 Spill - 2:58 
 Rubberband - 3:42 
 Slider - 3:25 
 Can't Dance To Disco - 3:01 
 TV Me - 3:30 
 Wishing For The Sun - 3:31
 Undivided - 4:06

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Марк Річардсон — ударні

Джерела 
 Picture of Perfect Youth 
 Picture of Perfect Youth  last.fm
 Picture of Perfect Youth